Zlatnice může znamenat:

 osoba ženského pohlaví, která vykonává řemeslo zvané zlatnictví
 Zlatnice (přírodní památka) — přírodní památka v Praze
 Zlatnice (pražská usedlost) — usedlost v Praze v Tiché Šárce
 Zlatnice (pražská osada) — roce 1850 osada obce Dehnice v okrese Smíchov
 Zlatnice (přítok Javorky) — potok v okrese Jičín
 Křížová cesta (Zlatnice) — kaple a křížová cesta poblíž prameniště tohoto potoka

Odkazy

Související články 
 Zlatník
 Zlatníky

Externí odkazy